Fioretto, una delle tre armi della scherma.
Fioretto, farina di mais a grana fine utilizzata principalmente per impasti da dolci.
Torta di fioretto, dolce tipico della Valchiavenna.
Fioretto – in melodia, sinonimo di abbellimento
Roberto Fioretto (1960) – allenatore di pallacanestro italiano.
Nella tradizione cattolica, una forma di sacrificio o rinuncia per amore.